Навколо світу за вісімдесят днів :

 Навколо світу за вісімдесят днів — пригодницький роман Жуля Верна (1873).
 Навколо світу за 80 днів (фільм, 1956) — комедійний пригодницький фільм 1956 року режисера Майкла Андерсона.
 Навколо світу за 80 днів (фільм, 1989) — комедійний пригодницький фільм 1989 року режисера Базза Кюліка.
 Навколо світу за 80 днів (фільм, 2004) — комедійний пригодницький фільм 2004 року режисера Франка Кораці.